Marmulla steht für:
 (711) Marmulla, ein Asteroid des Hauptgürtels

Marmulla ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Marmulla (1933–1997), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Ingo Marmulla (* 1955), deutscher Musiker
 Ludwig Marmulla (1908–1990), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer
 Rüdiger Marmulla (* 1963), deutscher Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg